Chris Klein (ur. 1979) – amerykański aktor
 Chris Klein (ur. 1976) – amerykański piłkarz